Hacquart is een achternaam die vooral voorkomt in de Zuidelijke Nederlanden. Het kan onder meer verwijzen naar:

Carel Hacquart, componist
Philip Hacquart, componist